Uruguays historik i Copa América och Sydamerikanska mästerskapet i fotboll sträcker sig till det första mästerskapet 1916. Landslaget har under perioden 1916–2019 deltagit i 44 av 46 upplagor av Sydamerikanska mästerskapet i fotboll och Copa América.

Deltagande och placeringar

Historik

Sydamerikanska mästerskapet

Argentina 1916

Uruguay vann det första mästerskapet efter att ha varit, tillsammans med Argentina, sedda som favoriter till att vinna turneringen. Peñarol-spelare Isabelino Gradín var den spelare med flest gjorda mål under mästerskapet, med tre gjorda mål för Uruguay.José Piendibene gjorde Uruguays, och även mästerskapets, första mål, när laget spelade mot Chile den 2 juli.

Uruguay 1917

Nacional-spelaren Ángel Romano gjorde flest mål i turneringen som laget vann. Nacional-spelaren Héctor Scarone blev turneringens bäste spelare.

Brasilien 1919

Chile 1920

Argentina 1921

Brasilien 1922

Uruguay 1923

Uruguay 1924

Chile 1926

Peru 1927

Argentina 1929

Peru 1935

Argentina 1937

Peru 1939

Chile 1941

Uruguay 1942

Chile 1945

Argentina 1946

Ecuador 1947

Brasilien 1949

Peru 1953

Chile 1955

Uruguay 1956

Peru 1957

Argentina 1959

Ecuador 1959

Uruguay 1967

Copa América

Utan värd, 1975
Uruguay delade på bronsmedaljen med Brasilien, då man ej spelade en match om tredjepris.

Utan värd, 1979

Utan värd, 1983

Argentina 1987

Brasilien 1989

Chile 1991

Ecuador 1993

Uruguay 1995

Bolivia 1997

Paraguay 1999

Colombia 2001

Peru 2004

Venezuela 2007

Argentina 2011

Chile 2015

USA 2016 (Centenario)

Brasilien 2019

Brasilien 2021

Referenser

Noter

Nationer i Copa América
Fotboll i Uruguay